Ольшанський — слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Ольшанський Борис Михайлович — російський живописець, член СХР, автор більш ніж 300-х картин тематично присвячених переважно слов'янській міфології.
 Ольшанський Володимир Архипович (1931—2007) — український графік.
 Ольшанський Йосип Григорович (1918, Кременчук, Полтавська губернія — 2004, Москва) — радянський і російський драматург і сценарист/
 Ольшанський Ігор (*1982) — дефенсів енд (крайній лінійний захисник) команди «Даллас Ковбойз» Національної футбольної ліги.
 Ольшанський Костянтин Федорович (* 1915 — † 1944) — Герой Радянського Союзу, в роки радянсько-німецької війни старший лейтенант, командир роти автоматників 384-го окремого батальйону морської піхоти Одеської військово-морської бази Чорноморського флоту, яка відіграла ключову роль у визволенні міста Миколаєва.
 Ольшанський Микола Михайлович
 Ольшанський Михайло (1863—1908) — польський і український актор і співак (тенор).
 Ольшанський Михайло Олександрович
 Ольшанський Олександр Якович (1969) — український підприємець і громадський діяч у галузі інформаційних технологій.
 Ольшанський Олексій — віршар-фольклорист, гуморист та артист, відомий своїми російськомовними гуморесками.
 Ян Ольшанський (1919—2003) — римо-католицький єпископ; у 1991—2002 роках — єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії.

Ольшанська
 Ольшанська Ірина Михайлівна (* 1913 — † 1997) — заслужений майстер народної творчості (1993), український громадський та мистецький діяч
 Ольшанська Євдокія Миронівна (1929—2003) — українська поетеса, перекладачка, есеїстка, мемуаристка, літературознавець.
 Ольшанська, княжна — Свята Юліанія (? — † бл. 1540) — православна свята (канонізована за Петра Могили), українська 16-ти річна діва, княжого роду, дочка князя Георгія Ольшанського
 Стефанович-Ольшанська Михайлина (* 1895 — † після 1950-х), українська маляр-іконограф і графік

Див. також 
 Гольшанські — князівський род.
 Ольшанське — селище міського типу Миколаївського району Миколаївської області.
 Ольшанськіт — основний борат кальцію.
слов'янські прізвища